Составы команд-участниц Кубка конфедераций 1999 представлены ниже. В состав должно было входить по 20 игроков. Возраст игроков приведён по состоянию на 25 июля 1999 года — день старта турнира.

Группа A









Группа B









Примечания 

1999
1999 год в футболе
Кубок конфедераций 1999